Приз ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии

Номинанты и победители 
 1993 –  Видео Бенни, режиссёр Михаэль Ханеке
 1994 –  Дорогой дневник, режиссёр Нанни Моретти
 1995 –  Взгляд Одиссея, режиссёр Тео Ангелопулос
 1996 –  Рассекая волны, режиссёр Ларс фон Триер
 1997 –  Путешествие к началу мира, режиссёр Мануэл ди Оливейра
 1998 –  Бочка пороху, режиссёр Горан Паскалевич
 1999 –  Истина в вине, режиссёр Отар Иоселиани
 2000 –  Майские облака, режиссёр Нури Бильге Джейлан
 2001 –  В городе все спокойно, режиссёр Робер Гедигян
 2002 –  Милые шестнадцать лет, режиссёр Кен Лоуч
 2003 –  Здравствуй, ночь, режиссёр Марко Беллоккьо
 2004 –  Трилогия: Плачущий луг, режиссёр Тео Ангелопулос
 2005 –  Скрытое, режиссёр Михаэль Ханеке
 2006 –  Постоянные любовники, режиссёр Филипп Гаррель
 2007 –  Сердца, режиссёр Ален Рене
 2008 –  Кус-Кус и Барабулька, режиссёр Абделатиф Кешиш
 2009 –  Аир, режиссёр Анджей Вайда
 2010 –  Ливан, режиссёр Самуэль Маоз
 2011 –  Дыхание, режиссёр Ханс Ван Нуффель

Ссылки 
 European Film Academy archive

European Film Awards